Российская серия кольцевых гонок (СМП РСКГ) — официальные соревнования по автомобильным кольцевым гонкам проводимые РАФ в статусе чемпионата и кубка России с 2014 года, при поддержке SMP Racing. Является правопреемником чемпионатов и кубков страны, проводившихся с 1993 года (в том числе в рамках турниров RTCC (2004-2011) и RRC (2012-2013). В целом, Российская серия кольцевых гонок продолжает традиции отечественного автоспорта — которая отсчитывает свою историю с первого чемпионата СССР по кольцевым гонкам 1955 года. Таким образом, официальные соревнования под разными названиями проводятся более 60 лет.

С 2014 года СМП РСКГ проводится по соглашению РАФ и SMP Racing — программы поддержки и развития автоспорта в России. На этапы заявляются десятки спортсменов в нескольких классах. Соревнования проходят на современных автодромах в Подмосковье, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Смоленске, Грозном, Ленинградской области. Вход на этапы СМП РСКГ для зрителей бесплатный, за редким исключением, прямая трансляция соревнований ведётся на официальном медиа-портале smp-rskg.tv с 2014 года и на официальном YouTube-канале серии, а также с 2018 года в прямом эфире телеканалов АВТО24 и Матч ТВ.

С 2015 года в СМП РСКГ заезды проводятся в пяти технических классах: соревнования зачётных групп Туринг и Туринг-Лайт в статусе чемпионата России, классы Супер-продакшн и S1600 (до 2019 года — Национальный), в которых разыгрываются Кубки России, и юниорское Первенство России в S1600 Юниор (до 2019 года — Национальный-Юниор). Участники зачётов Супер-продакшн и Туринг-Лайт стартуют с сезона 2019 года вместе (за исключением 1-го этапа сезона 2020 года, когда вместе стартовали пилоты Туринга и Супер-продакшна, а также Туринг-Лайта и S1600), в остальных случаях проводятся отдельные заезды для каждого класса.

История 
В чемпионатах и кубках России по кольцевым гонкам участвовало немало известных представителей мира искусства, и спортсменов из крупных международных автоспортивных турниров. Например, актёр и музыкант Дмитрий Певцов, певец и басист группы «Ногу Свело» Максим Покровский, музыкант Виктор Смольский, президент республики Татарстан Рустам Минниханов. Пилот Александр Львов, стартовавший в RTCC, побеждал в европейских гонках грузовиков. В 2011 году победительницей Кубка России 2011 года в классе «МитДжет» стала Инесса Тушканова, неоднократная Playmate журнала Playboy. В одном из этапов сезона 2014 РСКГ принял участие 3-кратный чемпион Европы по ралли-кроссу Тимур Тимерзянов, а в 2015-м на старт выходил экс-пилот Формулы-1 Мика Сало.

В 2001 году во время второго этапа чемпионата России по кольцевым автомобильным гонкам дорожки были проложены по взлётным полосам аэродрома Мигалово. Это один из редчайших случаев в истории, когда гоночные заезды проходили по территории действующего военного аэродрома.

Список трасс с 2004 года

Чемпионы

Туринг 
Самый быстрый и престижный класс, где выступают автомобили с определённым количеством переделок относительно «гражданской» версии автомобиля, с двигателями рабочим объёмом до 2000 см³, мощностью около 350 л. с., с 2016 года — только с турбонаддувом. Автомобили полностью идентичны тем, что стартуют в международном турнире . Основные модели с 2019 года: SEAT León TCR, Audi RS3 LMS TCR, LADA Vesta TCR, Hyundai i30 N TCR, Volkswagen Golf GTI TCR. По мнению главы  Андреа Адамо, по итогам 2019 года российский чемпионат в классе «Туринг» делил первое место в мире по престижу среди национальных первенств, использующих технику класса , вместе с . Российский представитель класса «Туринг» РСКГ Клим Гаврилов стал победителем гонок в категории Touring Car Cup на .

Личный зачёт

Командный зачёт

Туринг-Лайт 
В чемпионате России RTCC появился в 2004 г., придя на замену моноклассу Кубок VW Polo.

Здесь выступают небольшие хэтчбеки с моторами, имеющими рабочий объём до 1600 см³, мощностью до 200 л. с. Подобные классы есть во многих странах — они служат хорошей пробой сил для тех, кто в будущем собирается перейти в «большой» Туринг. Типичные представители в рамках РСКГ — VW Polo, Лада Калина/Лада Гранта, Renault Twingo, Kia Rio, Hyundai Solaris, Peugeot 208.

Личный зачёт

Командный зачёт

Супер-продакшн 
В Кубке России RTCC появился в 2005 г.

Международная категория, где выступают автомобили с двигателями рабочим объёмом до 2000 см³, мощностью до 275 л. с. С 2017 года, большая часть машин оснащена турбонаддувом (Lada Vesta 1.6T, Lada Granta Cup, Subaru BRZ URT, Honda Civic). Заезды «Супер-продакшна» в 2017-м проводились в виде отдельных гонок, до этого они были всегда объединены с «Турингом», но уже с 2018-го вновь пилоты «Супер-продакшн» стали выходить на старт с гонщиками другой категории — «Туринг-лайт».

Личный зачёт

Командный зачёт

S1600 
В Кубке России RTCC класс Национальный появился в 2006 году.
В этой категории присутствуют исключительно автомобили российского производства, оснащённые двигателями почти одинакового уровня подготовки, с серийными тормозами, элементами подвески и электроники. Не самая высокая мощность компенсируется высокой надёжностью. До 2019 годы являлся самым зрелищным и массовым классом в СМП РСКГ. С 2019 года название категории изменилось на S1600. Типичные представители категории — LADA Kalina/LADA Granta, Kia Rio, VW Polo Sedan, Hyundai Solaris. Двигатели рабочим объёмом до 1600 см³, мощность до 165 л. с.

Личный зачёт

Командный зачёт

S1600 Юниор 
Юниорский класс появился в Российской серии кольцевых гонок в сезоне 2015 года как «Национальный Юниор», перед сезоном 2019 года был переименован в «S1600 Юниор». С технической точки зрения категория почти идентичная зачёту S1600 (экс-Национальный), только мощность двигателей стандартная, и находится в районе 110—120 л. с. В этом классе также стартуют исключительно автомобили российского производства, с серийными тормозами, элементами подвески и электроники. В первые три сезона большинство участников отдавало предпочтение хэтчбеку Лада Калина, с 2018 года большая часть юных спортсменов пересела на VW Polo Sedan, единственное исключение сезона 2020 — хэтчбек Ford Fiesta.

Личный зачёт

Командный зачёт

Сотрудничество 
В 2005−2009 годах промоушеном серии RTCC занималось Агентство Манускрипт под руководством Оксаны Косаченко. C 2014 года промоутером чемпионата и Кубка России стала программа развития и поддержки пилотов SMP Racing, непосредственное руководство серией РСКГ осуществляет Олег Петриков.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 Российская Автомобильная Федерация

РСКГ
Европейские автогоночные серии
Чемпионаты России по шоссейно-кольцевым автогонкам
Кубки России
Туринг
Кузовные гоночные серии
Появились в 2014 году в России
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2014 года
2014 год в моторных видах спорта